Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jürgen Fassbender e Hans-Jürgen Pohmann che hanno battuto in finale Paolo Bertolucci e Adriano Panatta 7-5, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Colin Dowdeswell /  Karl Meiler (primo turno)

  Jürgen Fassbender /  Hans-Jürgen Pohmann (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1976